|-
|(99751)||2002 JG83|| align=right|15,4|| align=right|3,105|| align=right|0,099|| align=right|3,29|| align=right|5,470||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99752)||2002 JK84|| align=right|15,0|| align=right|2,725|| align=right|0,049|| align=right|3,61|| align=right|4,498||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99753)||2002 JC85|| align=right|15,1|| align=right|3,017|| align=right|0,085|| align=right|0,97|| align=right|5,239||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99754)||2002 JV88|| align=right|16,3|| align=right|2,633|| align=right|0,038|| align=right|2,47|| align=right|4,271||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99755)||2002 JZ88|| align=right|16,5|| align=right|2,410|| align=right|0,083|| align=right|1,08|| align=right|3,741||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99756)||2002 JH90|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,172|| align=right|2,14|| align=right|3,650||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99757)||2002 JK90|| align=right|16,9|| align=right|2,362|| align=right|0,077|| align=right|2,31|| align=right|3,630||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99758)||2002 JN90|| align=right|15,0|| align=right|3,081|| align=right|0,114|| align=right|7,87|| align=right|5,407||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99759)||2002 JY99|| align=right|15,6|| align=right|2,529|| align=right|0,179|| align=right|13,97|| align=right|4,020||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99760)||2002 JN100|| align=right|14,1|| align=right|2,618|| align=right|0,103|| align=right|15,52|| align=right|4,234||MBA||15. maj 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(99761)||2002 JK101|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,299|| align=right|25,00|| align=right|3,602||MBA||15. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99762)||2002 JF102|| align=right|15,1|| align=right|2,558|| align=right|0,282|| align=right|5,21|| align=right|4,092||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99763)||2002 JG102|| align=right|15,8|| align=right|2,437|| align=right|0,137|| align=right|2,39|| align=right|3,804||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99764)||2002 JK102|| align=right|14,7|| align=right|2,933|| align=right|0,063|| align=right|1,98|| align=right|5,021||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99765)||2002 JZ102|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,179|| align=right|3,96|| align=right|3,594||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99766)||2002 JC103|| align=right|15,3|| align=right|2,935|| align=right|0,064|| align=right|3,12|| align=right|5,026||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99767)||2002 JP104|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,135|| align=right|3,91|| align=right|5,158||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99768)||2002 JW104|| align=right|15,7|| align=right|3,043|| align=right|0,135|| align=right|0,36|| align=right|5,307||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99769)||2002 JD106|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,073|| align=right|5,43|| align=right|3,473||MBA||14. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99770)||2002 JU106|| align=right|13,8|| align=right|3,082|| align=right|0,097|| align=right|10,66|| align=right|5,409||MBA||11. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99771)||2002 JE110|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,107|| align=right|3,70|| align=right|3,673||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99772)||2002 JL110|| align=right|15,9|| align=right|2,251|| align=right|0,109|| align=right|5,44|| align=right|3,377||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99773)||2002 JC112|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,138|| align=right|8,12|| align=right|4,217||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99774)||2002 JL112|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,159|| align=right|4,41|| align=right|4,169||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99775)||2002 JA113|| align=right|14,8|| align=right|2,705|| align=right|0,036|| align=right|15,05|| align=right|4,447||MBA||13. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99776)||2002 JP114|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,102|| align=right|13,28|| align=right|4,526||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99777)||2002 JR114|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,050|| align=right|8,36|| align=right|3,715||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99778)||2002 JC115|| align=right|15,0|| align=right|3,143|| align=right|0,149|| align=right|16,39|| align=right|5,572||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99779)||2002 JN115|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,058|| align=right|5,95|| align=right|3,596||MBA||15. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99780)||2002 JM116|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,144|| align=right|6,88|| align=right|3,658||MBA||3. maj 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99781)||2002 JY118|| align=right|15,2|| align=right|2,521|| align=right|0,144|| align=right|12,76|| align=right|4,001||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99782)||2002 JA121|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,137|| align=right|16,73|| align=right|4,079||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99783)||2002 JE127|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,089|| align=right|5,70|| align=right|4,069||MBA||7. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99784)||2002 JT129|| align=right|15,2|| align=right|2,679|| align=right|0,153|| align=right|10,34|| align=right|4,385||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99785)||2002 JU133|| align=right|14,5|| align=right|3,124|| align=right|0,132|| align=right|4,70|| align=right|5,521||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99786)||2002 JD141|| align=right|15,6|| align=right|2,744|| align=right|0,074|| align=right|8,48|| align=right|4,545||MBA||10. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99787)||2002 JM146|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,096|| align=right|6,02|| align=right|3,603||MBA||15. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99788)||2002 KV1|| align=right|15,0|| align=right|2,859|| align=right|0,042|| align=right|3,08|| align=right|4,833||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99789)||2002 KE2|| align=right|15,1|| align=right|2,433|| align=right|0,244|| align=right|13,66|| align=right|3,794||MBA||18. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99790)||2002 KS2|| align=right|17,5|| align=right|2,208|| align=right|0,111|| align=right|1,51|| align=right|3,281||MBA||18. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99791)||2002 KD4|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,149|| align=right|27,46|| align=right|4,386||MBA||18. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99792)||2002 KN4|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,091|| align=right|4,89|| align=right|5,459||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99793)||2002 KO4|| align=right|16,9|| align=right|2,381|| align=right|0,132|| align=right|1,41|| align=right|3,674||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99794)||2002 KS5|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,189|| align=right|1,44|| align=right|3,742||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99795)||2002 KM6|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,400|| align=right|9,46|| align=right|4,312||MBA||19. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99796)||2002 KL12|| align=right|14,5|| align=right|3,167|| align=right|0,129|| align=right|11,77|| align=right|5,636||MBA||17. maj 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99797)||2002 KJ13|| align=right|16,3|| align=right|2,301|| align=right|0,093|| align=right|5,16|| align=right|3,489||MBA||18. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99798)||2002 LT|| align=right|14,6|| align=right|2,626|| align=right|0,047|| align=right|23,00|| align=right|4,254||MBA||2. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99799)||2002 LJ3|| align=right|18,1|| align=right|1,462|| align=right|0,276|| align=right|7,56|| align=right|1,768||AMR||5. junij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99800)||2002 LF7|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,160|| align=right|7,75|| align=right|4,576||MBA||2. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99801)||2002 LP10|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,237|| align=right|8,15|| align=right|5,308||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99802)||2002 LQ11|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,237|| align=right|9,29|| align=right|3,700||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99803)||2002 LL13|| align=right|13,9|| align=right|3,091|| align=right|0,089|| align=right|8,54|| align=right|5,433||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99804)||2002 LL14|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,052|| align=right|5,36|| align=right|3,626||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99805)||2002 LY16|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,146|| align=right|3,51|| align=right|3,631||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99806)||2002 LN17|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,103|| align=right|10,56|| align=right|5,649||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99807)||2002 LU18|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,112|| align=right|15,49|| align=right|4,408||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99808)||2002 LE20|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,243|| align=right|4,81|| align=right|4,038||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99809)||2002 LW20|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,166|| align=right|10,31|| align=right|4,558||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99810)||2002 LD22|| align=right|14,9|| align=right|3,136|| align=right|0,144|| align=right|3,77|| align=right|5,552||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99811)||2002 LF25|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,035|| align=right|15,28|| align=right|4,335||MBA||3. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99812)||2002 LW31|| align=right|13,7|| align=right|3,137|| align=right|0,196|| align=right|4,41|| align=right|5,556||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99813)||2002 LT34|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,166|| align=right|10,86|| align=right|4,145||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99814)||2002 LS43|| align=right|13,1|| align=right|3,164|| align=right|0,082|| align=right|21,39|| align=right|5,627||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99815)||2002 LR45|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,167|| align=right|6,33|| align=right|4,577||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99816)||2002 LH49|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,103|| align=right|9,75|| align=right|5,453||MBA||5. junij 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99817)||2002 LP50|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,044|| align=right|10,04|| align=right|4,041||MBA||7. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99818)||2002 LO51|| align=right|15,9|| align=right|2,577|| align=right|0,143|| align=right|5,49|| align=right|4,135||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99819)||2002 LH52|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,294|| align=right|9,01|| align=right|4,507||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99820)||2002 LG56|| align=right|14,5|| align=right|2,322|| align=right|0,226|| align=right|23,87|| align=right|3,538||MBA||15. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99821)||2002 LC57|| align=right|15,7|| align=right|2,736|| align=right|0,155|| align=right|10,29|| align=right|4,526||MBA||10. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99822)||2002 MA|| align=right|13,9|| align=right|3,254|| align=right|0,032|| align=right|15,64|| align=right|5,870||MBA||16. junij 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99823)||2002 ME2|| align=right|13,5|| align=right|3,215|| align=right|0,086|| align=right|15,32|| align=right|5,764||MBA||16. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99824)||2002 MN3|| align=right|15,7|| align=right|2,768|| align=right|0,056|| align=right|11,76|| align=right|4,604||MBA||29. junij 2002||Vicques||M. Ory
|-
|(99825)||2002 NK7|| align=right|14,0|| align=right|3,100|| align=right|0,159|| align=right|14,66|| align=right|5,458||MBA||12. julij 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(99826)||2002 NJ8|| align=right|14,2|| align=right|3,218|| align=right|0,061|| align=right|8,53|| align=right|5,771||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99827)||2002 NR9|| align=right|15,0|| align=right|3,021|| align=right|0,113|| align=right|13,74|| align=right|5,249||MBA||3. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99828)||2002 NS9|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,177|| align=right|2,86|| align=right|4,092||MBA||3. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99829)||2002 NV9|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,164|| align=right|5,98|| align=right|5,500||MBA||3. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99830)||2002 NQ10|| align=right|14,9|| align=right|3,026|| align=right|0,176|| align=right|1,91|| align=right|5,263||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99831)||2002 NH11|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,144|| align=right|3,65|| align=right|4,609||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99832)||2002 NL14|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,220|| align=right|4,86|| align=right|4,074||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99833)||2002 NY18|| align=right|14,5|| align=right|3,110|| align=right|0,119|| align=right|17,93|| align=right|5,485||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99834)||2002 NX19|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,170|| align=right|12,49|| align=right|4,518||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99835)||2002 NQ20|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,115|| align=right|12,07|| align=right|4,162||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99836)||2002 NW20|| align=right|14,9|| align=right|2,968|| align=right|0,017|| align=right|9,66|| align=right|5,114||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99837)||2002 NJ21|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,195|| align=right|5,21|| align=right|3,678||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99838)||2002 NX23|| align=right|14,1|| align=right|2,977|| align=right|0,060|| align=right|9,18|| align=right|5,136||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99839)||2002 NF25|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,098|| align=right|9,61|| align=right|5,341||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99840)||2002 NN28|| align=right|14,5|| align=right|3,032|| align=right|0,158|| align=right|3,43|| align=right|5,278||MBA||12. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99841)||2002 NX32|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,247|| align=right|15,07|| align=right|5,627||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99842)||2002 NT33|| align=right|13,5|| align=right|3,223|| align=right|0,140|| align=right|12,58|| align=right|5,785||MBA||13. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99843)||2002 NT34|| align=right|13,8|| align=right|3,174|| align=right|0,077|| align=right|8,40|| align=right|5,653||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99844)||2002 NR41|| align=right|15,4|| align=right|3,037|| align=right|0,051|| align=right|8,75|| align=right|5,292||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99845)||2002 NP42|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,096|| align=right|14,56|| align=right|4,081||MBA||15. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99846)||2002 NK45|| align=right|16,0|| align=right|2,563|| align=right|0,057|| align=right|15,67|| align=right|4,102||MBA||13. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99847)||2002 NV46|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,099|| align=right|5,96|| align=right|4,317||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99848)||2002 NY49|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,173|| align=right|1,74|| align=right|5,640||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99849)||2002 NP51|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,117|| align=right|16,21|| align=right|4,029||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99850)||2002 NS52|| align=right|13,0|| align=right|3,954|| align=right|0,237|| align=right|4,11|| align=right|7,860||HLD||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99851)||2002 OA3|| align=right|13,4|| align=right|3,230|| align=right|0,037|| align=right|19,88|| align=right|5,805||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99852)||2002 OL8|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,161|| align=right|3,65|| align=right|5,452||MBA||19. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99853)||2002 OG9|| align=right|15,7|| align=right|2,808|| align=right|0,159|| align=right|6,17|| align=right|4,704||MBA||21. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99854)||2002 OD10|| align=right|15,0|| align=right|3,043|| align=right|0,046|| align=right|7,36|| align=right|5,308||MBA||21. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99855)||2002 OG10|| align=right|14,7|| align=right|3,041|| align=right|0,046|| align=right|8,17|| align=right|5,303||MBA||21. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99856)||2002 OS11|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,163|| align=right|12,13|| align=right|4,295||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99857)||2002 OU15|| align=right|14,6|| align=right|3,154|| align=right|0,073|| align=right|10,19|| align=right|5,600||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99858)||2002 OX20|| align=right|15,3|| align=right|2,579|| align=right|0,157|| align=right|14,86|| align=right|4,140||MBA||22. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99859)||2002 OG21|| align=right|14,5|| align=right|3,209|| align=right|0,031|| align=right|9,33|| align=right|5,747||MBA||22. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99860)||2002 OL21|| align=right|15,7|| align=right|2,527|| align=right|0,197|| align=right|12,80|| align=right|4,016||MBA||23. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|99861 Tscharnuter||2002 OV24|| align=right|15,1|| align=right|2,865|| align=right|0,049|| align=right|3,25|| align=right|4,849||MBA||29. julij 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99862)||2002 OD25|| align=right|14,5|| align=right|3,939|| align=right|0,262|| align=right|10,11|| align=right|7,816||HLD||23. julij 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99863)||2002 OV25|| align=right|16,3|| align=right|2,926|| align=right|0,056|| align=right|3,29|| align=right|5,005||MBA||23. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99864)||2002 OF26|| align=right|14,1|| align=right|3,211|| align=right|0,050|| align=right|16,72|| align=right|5,752||MBA||23. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99865)||2002 PN20|| align=right|14,0|| align=right|3,239|| align=right|0,150|| align=right|23,07|| align=right|5,830||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99866)||2002 PX22|| align=right|14,1|| align=right|3,146|| align=right|0,010|| align=right|11,61|| align=right|5,579||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99867)||2002 PE24|| align=right|15,3|| align=right|2,944|| align=right|0,025|| align=right|2,45|| align=right|5,051||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99868)||2002 PD30|| align=right|14,2|| align=right|3,079|| align=right|0,039|| align=right|9,84|| align=right|5,402||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99869)||2002 PF46|| align=right|15,4|| align=right|2,515|| align=right|0,399|| align=right|2,76|| align=right|3,989||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99870)||2002 PZ47|| align=right|14,5|| align=right|3,199|| align=right|0,097|| align=right|9,54|| align=right|5,721||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99871)||2002 PB53|| align=right|15,0|| align=right|2,999|| align=right|0,066|| align=right|2,55|| align=right|5,193||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99872)||2002 PL53|| align=right|15,6|| align=right|3,183|| align=right|0,222|| align=right|7,54|| align=right|5,678||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99873)||2002 PA54|| align=right|13,9|| align=right|3,114|| align=right|0,154|| align=right|3,30|| align=right|5,495||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99874)||2002 PU70|| align=right|14,4|| align=right|3,165|| align=right|0,065|| align=right|16,12|| align=right|5,629||MBA||11. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99875)||2002 PE72|| align=right|13,4|| align=right|3,241|| align=right|0,064|| align=right|20,59|| align=right|5,833||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99876)||2002 PB74|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,152|| align=right|15,56|| align=right|5,751||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99877)||2002 PB78|| align=right|12,7|| align=right|3,949|| align=right|0,271|| align=right|14,30|| align=right|7,846||HLD||11. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99878)||2002 PW83|| align=right|14,4|| align=right|2,946|| align=right|0,099|| align=right|2,75|| align=right|5,057||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99879)||2002 PO85|| align=right|14,7|| align=right|3,225|| align=right|0,178|| align=right|4,90|| align=right|5,791||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99880)||2002 PT91|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,093|| align=right|8,57|| align=right|5,254||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99881)||2002 PX91|| align=right|14,4|| align=right|3,053|| align=right|0,083|| align=right|10,49|| align=right|5,335||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99882)||2002 PD94|| align=right|14,7|| align=right|3,074|| align=right|0,058|| align=right|9,14|| align=right|5,389||MBA||11. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99883)||2002 PP134|| align=right|13,9|| align=right|3,140|| align=right|0,099|| align=right|12,60|| align=right|5,564||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99884)||2002 PF135|| align=right|14,3|| align=right|3,014|| align=right|0,067|| align=right|9,10|| align=right|5,233||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99885)||2002 PR157|| align=right|14,6|| align=right|3,226|| align=right|0,112|| align=right|7,40|| align=right|5,794||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99886)||2002 PV158|| align=right|16,4|| align=right|2,765|| align=right|0,102|| align=right|2,01|| align=right|4,598||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99887)||2002 PC159|| align=right|15,0|| align=right|2,988|| align=right|0,086|| align=right|3,05|| align=right|5,163||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99888)||2002 PK164|| align=right|15,9|| align=right|2,836|| align=right|0,070|| align=right|2,21|| align=right|4,776||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99889)||2002 PS164|| align=right|14,4|| align=right|3,229|| align=right|0,095|| align=right|6,57|| align=right|5,801||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99890)||2002 PZ164|| align=right|15,7|| align=right|2,837|| align=right|0,102|| align=right|1,64|| align=right|4,778||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99891)||2002 PG165|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,052|| align=right|4,96|| align=right|5,358||MBA||9. avgust 2002||Haleakala||A. Lowe
|-
|(99892)||2002 QL|| align=right|13,4|| align=right|3,205|| align=right|0,089|| align=right|21,39|| align=right|5,737||MBA||16. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99893)||2002 QX|| align=right|14,4|| align=right|3,247|| align=right|0,021|| align=right|5,08|| align=right|5,851||MBA||16. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99894)||2002 QR1|| align=right|14,8|| align=right|3,110|| align=right|0,041|| align=right|2,56|| align=right|5,484||MBA||16. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99895)||2002 QS5|| align=right|14,3|| align=right|2,931|| align=right|0,172|| align=right|26,10|| align=right|5,016||MBA||16. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99896)||2002 QO7|| align=right|14,1|| align=right|2,880|| align=right|0,114|| align=right|6,83|| align=right|4,886||MBA||16. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99897)||2002 QO14|| align=right|14,4|| align=right|3,181|| align=right|0,123|| align=right|12,17|| align=right|5,672||MBA||26. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99898)||2002 QF32|| align=right|16,2|| align=right|2,584|| align=right|0,214|| align=right|4,71|| align=right|4,154||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99899)||2002 QJ32|| align=right|13,2|| align=right|3,246|| align=right|0,143|| align=right|12,83|| align=right|5,846||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99900)||2002 QL32|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,187|| align=right|13,86|| align=right|4,401||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99901)||2002 QL44|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,110|| align=right|11,46|| align=right|5,108||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99902)||2002 QZ47|| align=right|17,0|| align=right|2,375|| align=right|0,223|| align=right|1,24|| align=right|3,659||MBA||18. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99903)||2002 QG48|| align=right|15,9|| align=right|2,779|| align=right|0,061|| align=right|0,59|| align=right|4,631||MBA||17. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(99904)||2002 QH48|| align=right|15,3|| align=right|2,857|| align=right|0,042|| align=right|3,86|| align=right|4,828||MBA||27. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|99905 Jeffgrossman||2002 QX50|| align=right|14,5|| align=right|3,450|| align=right|0,094|| align=right|3,42|| align=right|6,408||MBA||27. avgust 2002||Observatorij Palomar||R. Matson
|-
|99906 Uofalberta||2002 QV53|| align=right|14,6|| align=right|3,213|| align=right|0,094|| align=right|11,71|| align=right|5,758||MBA||17. avgust 2002||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(99907)||1989 VA|| align=right|17,9|| align=right|,729|| align=right|0,595|| align=right|28,80|| align=right|,622||ATN||2. november 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(99908)||1990 OD6|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,113|| align=right|15,11|| align=right|4,047||MBA||20. julij 1990||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(99909)||1994 PU2|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,199|| align=right|2,28|| align=right|4,005||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(99910)||1994 TO4|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,130|| align=right|13,90|| align=right|4,088||MBA||2. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99911)||1995 SE53|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,208|| align=right|1,93|| align=right|3,786||MBA||28. september 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(99912)||1995 UY44|| align=right|14,8|| align=right|2,490|| align=right|0,205|| align=right|10,03|| align=right|3,929||MBA||31. oktober 1995||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(99913)||1997 CZ5|| align=right|13,6|| align=right|2,292|| align=right|0,399|| align=right|24,95|| align=right|3,470||MBA||7. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(99914)||1997 ST24|| align=right|15,5|| align=right|2,852|| align=right|0,016|| align=right|1,81|| align=right|4,815||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99915)||1997 TR6|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,408|| align=right|3,03|| align=right|4,414||MBA||2. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(99916)||1998 AA5|| align=right|14,3|| align=right|2,775|| align=right|0,175|| align=right|7,74|| align=right|4,621||MBA||3. januar 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(99917)||1998 HH19|| align=right|15,2|| align=right|2,228|| align=right|0,152|| align=right|3,27|| align=right|3,326||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99918)||1998 SQ2|| align=right|14,5|| align=right|2,536|| align=right|0,319|| align=right|16,71|| align=right|4,037||MBA||18. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(99919)||1999 RR31|| align=right|15,1|| align=right|2,246|| align=right|0,203|| align=right|5,36|| align=right|3,365||MBA||8. september 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(99920)||1999 RJ90|| align=right|14,7|| align=right|2,534|| align=right|0,029|| align=right|13,52|| align=right|4,032||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99921)||1999 RO190|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,141|| align=right|6,47|| align=right|3,856||MBA||15. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(99922)||1999 RC193|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,201|| align=right|5,56|| align=right|3,349||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99923)||1999 XS108|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,080|| align=right|7,92|| align=right|3,813||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(99924)||2000 AG62|| align=right|14,5|| align=right|2,605|| align=right|0,124|| align=right|16,11|| align=right|4,203||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99925)||2000 CF88|| align=right|14,3|| align=right|2,662|| align=right|0,155|| align=right|14,53|| align=right|4,342||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99926)||2000 CQ93|| align=right|15,3|| align=right|2,530|| align=right|0,175|| align=right|2,62|| align=right|4,024||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99927)||2000 ED90|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,132|| align=right|14,43|| align=right|4,381||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99928)||2000 EQ147|| align=right|13,9|| align=right|3,102|| align=right|0,149|| align=right|4,00|| align=right|5,463||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(99929)||2000 FF55|| align=right|14,3|| align=right|2,810|| align=right|0,140|| align=right|13,11|| align=right|4,709||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99930)||2000 GL87|| align=right|13,6|| align=right|3,097|| align=right|0,057|| align=right|11,53|| align=right|5,448||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99931)||2000 SK115|| align=right|15,7|| align=right|2,167|| align=right|0,073|| align=right|6,47|| align=right|3,190||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99932)||2000 VO34|| align=right|15,6|| align=right|2,146|| align=right|0,049|| align=right|1,28|| align=right|3,144||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99933)||2000 YN76|| align=right|15,9|| align=right|2,173|| align=right|0,046|| align=right|3,89|| align=right|3,204||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99934)||2001 DL5|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,158|| align=right|5,53|| align=right|3,418||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99935)||2002 AV4|| align=right|15,9|| align=right|1,655|| align=right|0,645|| align=right|12,76|| align=right|2,128||APL||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99936)||2002 RH183|| align=right|13,6|| align=right|3,152|| align=right|0,117|| align=right|15,65|| align=right|5,596||MBA||11. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99937)||2003 QT88|| align=right|14,5|| align=right|2,936|| align=right|0,114|| align=right|1,68|| align=right|5,029||MBA||25. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99938)||2003 UC149|| align=right|14,0|| align=right|2,693|| align=right|0,114|| align=right|16,42|| align=right|4,418||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99939)||2003 US149|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,055|| align=right|4,83|| align=right|5,455||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99940)||2003 UM265|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,073|| align=right|6,09|| align=right|3,711||MBA||27. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99941)||2003 WF107|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,148|| align=right|13,32|| align=right|4,429||MBA||23. november 2003||Catalina||CSS
|-
|99942 Apophis||2004 MN4|| align=right|19,2|| align=right|,923|| align=right|0,192|| align=right|3,34|| align=right|,886||ATN PHA||19. junij 2004||Kitt Peak||R. A. Tucker; D. J. Tholen; F. Bernardi
|-
|(99943)||2005 AS2|| align=right|11,9|| align=right|5,241|| align=right|0,108|| align=right|13,57|| align=right|12,00||JUT||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(99944)||2710 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,093|| align=right|0,134|| align=right|9,09|| align=right|5,439||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(99945)||4589 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,261|| align=right|10,37|| align=right|3,816||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(99946)||4134 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,452|| align=right|0,175|| align=right|2,81|| align=right|3,840||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(99947)||4220 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,807|| align=right|0,162|| align=right|12,91|| align=right|4,702||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(99948)||1952 SU1|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,334|| align=right|11,39|| align=right|4,082||MBA||23. september 1952||Mount Wilson||L. E. Cunningham
|-
|(99949)||1972 FD|| align=right|14,4|| align=right|2,568|| align=right|0,150|| align=right|29,48|| align=right|4,115||MBA||16. marec 1972||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|(99950)||1973 SC1|| align=right|13,0|| align=right|5,142|| align=right|0,081|| align=right|21,85|| align=right|11,66||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|(99951)||1975 SV1|| align=right|15,7|| align=right|3,100|| align=right|0,152|| align=right|6,07|| align=right|5,456||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(99952)||1975 SY1|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,202|| align=right|10,24|| align=right|3,549||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(99953)||1978 ND|| align=right|14,2|| align=right|2,738|| align=right|0,252|| align=right|32,53|| align=right|4,531||MBA||7. julij 1978||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|(99954)||1978 NH|| align=right|14,1|| align=right|2,889|| align=right|0,282|| align=right|27,44|| align=right|4,909||MBA||10. julij 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(99955)||1978 UM5|| align=right|15,4|| align=right|2,756|| align=right|0,168|| align=right|9,64|| align=right|4,575||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(99956)||1978 VA|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,339|| align=right|25,02|| align=right|4,173||MBA||5. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(99957)||1978 VM4|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,156|| align=right|3,66|| align=right|4,009||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99958)||1978 VB9|| align=right|16,6|| align=right|2,334|| align=right|0,206|| align=right|3,38|| align=right|3,565||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99959)||1978 VW9|| align=right|14,5|| align=right|2,519|| align=right|0,161|| align=right|2,84|| align=right|3,997||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99960)||1978 VD10|| align=right|16,2|| align=right|2,598|| align=right|0,312|| align=right|2,20|| align=right|4,188||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99961)||1979 MT2|| align=right|14,8|| align=right|3,053|| align=right|0,184|| align=right|10,00|| align=right|5,334||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99962)||1979 MF3|| align=right|15,9|| align=right|2,680|| align=right|0,146|| align=right|2,50|| align=right|4,387||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99963)||1979 MO5|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,158|| align=right|4,54|| align=right|3,686||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99964)||1979 MJ6|| align=right|16,9|| align=right|2,427|| align=right|0,188|| align=right|1,82|| align=right|3,781||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99965)||1979 MC7|| align=right|17,2|| align=right|2,430|| align=right|0,178|| align=right|3,36|| align=right|3,787||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99966)||1979 MC8|| align=right|17,1|| align=right|2,396|| align=right|0,221|| align=right|1,70|| align=right|3,709||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(99967)||1979 OG8|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,338|| align=right|21,98|| align=right|3,709||MBA||24. julij 1979||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99968)||1979 QQ2|| align=right|15,0|| align=right|2,554|| align=right|0,343|| align=right|7,75|| align=right|4,082||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(99969)||1981 DY1|| align=right|14,7|| align=right|3,209|| align=right|0,182|| align=right|13,19|| align=right|5,747||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99970)||1981 DB2|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,205|| align=right|6,41|| align=right|4,377||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99971)||1981 DF3|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,252|| align=right|10,19|| align=right|4,693||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99972)||1981 EV5|| align=right|15,1|| align=right|3,082|| align=right|0,053|| align=right|8,99|| align=right|5,409||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99973)||1981 EB6|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,216|| align=right|12,17|| align=right|5,473||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99974)||1981 EJ6|| align=right|14,3|| align=right|3,054|| align=right|0,198|| align=right|15,88|| align=right|5,336||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99975)||1981 EP6|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,120|| align=right|17,21|| align=right|5,651||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99976)||1981 EZ6|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,246|| align=right|6,07|| align=right|3,708||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99977)||1981 ET12|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,145|| align=right|6,32|| align=right|3,544||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99978)||1981 ER13|| align=right|16,3|| align=right|2,646|| align=right|0,105|| align=right|4,21|| align=right|4,303||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99979)||1981 EE16|| align=right|16,7|| align=right|2,540|| align=right|0,186|| align=right|3,32|| align=right|4,047||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99980)||1981 ER18|| align=right|14,8|| align=right|2,562|| align=right|0,165|| align=right|5,06|| align=right|4,100||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99981)||1981 EF20|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,121|| align=right|7,94|| align=right|4,528||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99982)||1981 EJ21|| align=right|14,4|| align=right|3,958|| align=right|0,169|| align=right|9,67|| align=right|7,874||HLD||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99983)||1981 EF22|| align=right|16,3|| align=right|2,350|| align=right|0,200|| align=right|2,72|| align=right|3,601||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99984)||1981 EL23|| align=right|15,5|| align=right|2,518|| align=right|0,123|| align=right|3,44|| align=right|3,995||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99985)||1981 EJ25|| align=right|16,6|| align=right|2,423|| align=right|0,172|| align=right|2,41|| align=right|3,771||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99986)||1981 ET28|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,068|| align=right|11,23|| align=right|4,409||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99987)||1981 EC31|| align=right|15,9|| align=right|2,675|| align=right|0,118|| align=right|13,49|| align=right|4,375||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99988)||1981 ET33|| align=right|15,0|| align=right|3,114|| align=right|0,184|| align=right|3,11|| align=right|5,495||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99989)||1981 EL35|| align=right|15,1|| align=right|3,145|| align=right|0,102|| align=right|10,18|| align=right|5,576||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99990)||1981 EM35|| align=right|15,6|| align=right|2,275|| align=right|0,155|| align=right|6,06|| align=right|3,432||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99991)||1981 EY37|| align=right|16,9|| align=right|2,229|| align=right|0,128|| align=right|1,67|| align=right|3,327||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99992)||1981 ER41|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,194|| align=right|26,14|| align=right|5,534||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99993)||1981 ED42|| align=right|15,6|| align=right|3,141|| align=right|0,132|| align=right|4,68|| align=right|5,566||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99994)||1981 EN44|| align=right|14,8|| align=right|2,431|| align=right|0,281|| align=right|8,02|| align=right|3,790||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99995)||1981 ED45|| align=right|16,7|| align=right|2,369|| align=right|0,066|| align=right|5,97|| align=right|3,646||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99996)||1981 EJ45|| align=right|15,1|| align=right|3,094|| align=right|0,169|| align=right|4,58|| align=right|5,441||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99997)||1981 EN45|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,199|| align=right|3,25|| align=right|3,362||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99998)||1981 ED48|| align=right|15,1|| align=right|2,759|| align=right|0,154|| align=right|8,74|| align=right|4,583||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(99999)||1981 FP|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,140|| align=right|2,41|| align=right|3,820||MBA||28. marec 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(100000)||1982 SH1|| align=right|16,9|| align=right|1,905|| align=right|0,088|| align=right|21,19|| align=right|2,629||MBA||28. september 1982||Observatorij Palomar||J. Gibson
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov